Дженнифер Энн Эль (; род. , Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, США) — британско-американская актриса театра и кино. Двукратная обладательница премии «Тони». Получила известность после исполнения главной роли Элизабет Беннет в телесериале «Гордость и предубеждение» 1995 года.

Биография 
Дженнифер Эль родилась в семье американского писателя Джона Эля и английской актрисы Розмари Харрис. Уже в возрасте трёх лет она дебютировала на театральной сцене — со своей матерью, которая исполняла роль Бланш Дюбуа в возрождённом на Бродвее спектакле «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса.

Детство Дженнифер прошло в Великобритании и в США. Она сменила 18 школ, среди которых была Академия искусств в Интерлошене (штат Мичиган). Драматическому искусству Дженнифер обучалась в Школе искусств Северной Каролины и в лондонской Центральной школе речи и драмы.

Карьера 
В 1992 году режиссёр Питер Холл взял Дженнифер Эль на роль в телевизионной адаптации романа Мэри Уэсли «The Camomile Lawn». В сериале Дженнифер вместе со своей матерью сыграли одну роль, но в разном возрасте персонажа. Этот сериал, выпущенный британским телеканалом Channel 4, повествует о судьбе семейства двоюродных братьев и сестёр с 1939 года до современного периода.

В 1995 году исполнение роли Элизабет Беннет в телесериале Би-Би-Си по классическому роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение» принесло Дженнифер премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Затем она добилась первой характерной роли в фильме «Дорога в рай».

Дженнифер продолжила карьеру, совмещая роли в кино и на театральной сцене. Её выступления заслужили одобрение критики, а в 2000 году актриса получила премию «Тони» за лучшую главную роль в театре, которой стал дебют на Бродвее в спектакле «Отражения, или Истинное» Тома Стоппарда. Мать Дженнифер Розмари Харрис была номинирована на эту премию в том же году за роль в спектакле «Waiting in the Wings».

После перерыва Дженнифер Эль вернулась на театральную сцену в 2005 году в спектакле «Филадельфийская история» режиссёра Кевина Спейси в лондонском театре Олд Вик. В последующий год она сыграла роль Леди Макбет в спектакле «Макбет» по Шекспиру. Дженнифер получила вторую премию Тони за исполнение ролей трёх персонажей в трилогии Тома Стоппарда «Берег Утопии», который шёл с октября 2006 по май 2007 года.

Позже Дженнифер Эль снялась в таких фильмах, как совместный индийско-британский «Перед дождём» режиссёра Сантоша Сивана, «Гордость и слава» вместе с Эдвардом Нортоном и Колином Фаррелом и в 2008 году в телефильме CBS «Дочь Расселов». Также она сыграла характерную роль в фильме Иштвана Сабо «Вкус солнечного света», и вновь со своей матерью разделила ранние и поздние годы одного и того же персонажа.

В августе 2009 года было объявлено, что Дженнифер Эль сыграет роль в сериале HBO «Игра Престолов» по фэнтези-роману Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня», однако позже — в марте 2010 года — Дженнифер заменили на ирландскую артистку Мишель Фэйрли.

В 2010 году Дженнифер Эль выступила в одной из главных ролей (вместе с Джоном Литгоу) в спектакле «Мистер и Миссис Фитч», представленном нью-йоркским театром Second Stage Theatre.

Также Дженнифер Эль сыграла одну из второстепенных ролей в фильме «Король говорит!», вышедшему в широкий прокат в конце 2010 года. Её персонаж — Миртл Лог (жена Лайонела Лога). В 2015 году на экраны вышел фильм «Пятьдесят оттенков серого» по одноимённому роману, в котором Дженнифер примерила на себя образ Карлы Мэй Уилкс, матери главной героини. В 2015 году снялась в фильме «Призраки: Лучшая участь».

В 2016 году вышли две картины с участием Эль: «Маленькие мужчины» и «Тихая страсть». В 2017 году она сыграла в пьесе «Осло», которая получила премию Тони. Сама Дженнифер получила номинацию за лучшую женскую роль. В 2018 году Эль сыграла роль Барбары Бодин в сериале «Призрачная башня».

В 2020 году Дженнифер воссоединилась с Джеффом Дэниелсом в сериале «Правило Коми», премьера которого состоялась на канале Showtime.

Личная жизнь 
С начала съёмок фильма «Гордость и предубеждение» встречалась с партнёром по фильму — Колином Фёртом. 

В 2001 году она вышла замуж за писателя Майкла Райана. У них двое детей — сын Джордж-Эшмор (род. 6 февраля 2003) и дочь Талула (род. 4 марта 2009).

Фильмография

Награды и номинации 
 1991 — Премия Иена Чарльсона — за роль в спектакле по пьесе «Тартюф»
 1992 — Премия журнала «Radio Times» лучшему новичку — за роль в телесериале «The Camomile Lawn»
 1996 — Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — за роль в телесериале «Гордость и предубеждение»
 1997 — Номинация на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — за роль в фильме «Уайльд»
 2000 — Номинация на премию Внешнего Общества Критиков — за роль в спектакле по пьесе «Отражения, или Истинное»
 2000 — Номинация на кинопремию Джини — за роль в фильме «Вкус солнечного света»
 2000 — Номинация на театральную премию Лоренса Оливье — за роль в спектакле по пьесе «Отражения, или Истинное»
 2000 — Премия Тони за лучшую главную роль в театре — за роль в спектакле по пьесе «Отражения, или Истинное»
 2000 — Премия благотворительной организации Variety Club — за роль в спектакле по пьесе «Отражения, или Истинное»
 2001 — Премия Спутник — за роль в фильме «Вкус солнечного света»
 2007 — Номинация на премию Внешнего Общества Критиков — за роль в спектакле по пьесе «Берег Утопии»
 2007 — Премия Тони за лучшую характерную роль в театре — за роль в спектакле по пьесе «Берег Утопии»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Театральный мир»
Актрисы театра США
Актрисы телевидения США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США